До́роти Три (), настоящее имя — До́роти Эсте́ль Три́биц (; 21 мая 1906, Бруклин, Нью-Йорк, США — 13 февраля 1992, Энглвуд, Нью-Джерси, США) — американская актриса и писательница. Наиболее известна по роли жены Дракулы из фильма «Дракула» (1931).

Биография 
Дороти Эстель Трибиц (настоящее имя Три) родилась 21 мая 1906 года Бруклине (штат Нью-Йорк, США) в семье австрийцев Хермана Трибицы (1877—1943) и Берты Херт (1885—1967). У Дороти было две младших сестры — Сильвия Трибиц (1911—1949) и Милдред Трибиц (1918—?). Училась в Корнеллском университете, но через два года оставила учёбу, чтобы заняться актёрской карьерой.

Дороти была замужем за сценаристом и редактором историй Майклом Урисом (1902—1967), который умер 17 июля 1967 года. В этом браке Три родила своего единственного ребёнка — сына Джозефа М. Уриса (род.25.10.1943).

85-летняя Дороти умерла 13 февраля 1992 года от сердечной недостаточности в Энглвуде (штат Нью-Джерси, США).

Примечания

Ссылки 
 

Писательницы США
Умершие от сердечной недостаточности
Киноактрисы США